Municipio de Summerfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Summerfield (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Summerfield (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.